Дискография американской ню-метал-группы Limp Bizkit состоит из шести студийных альбомов, трёх сборников, одного альбома ремиксов, одного концертного альбома, одного мини-альбома, 26 синглов, трёх промо-синглов, 28 видеоклипов и двух видеоальбомов. По всему миру продано более 40 миллионов копий альбомов.

Студийные альбомы

Сборники

Демоальбомы

Синглы

Промосинглы

Саундтреки

Фильмы

Телевидение

Видеоигры

Видеоальбомы

Видеоклипы

Неизданные песни 
 «Cowgirls From Hell»
 «Doin' Time On The Rock Line»
 «Fool’s Game»
 «How Do We Get Through This»
 «Masturbation — Masterbation»
 «Our House»
 «Poison Ivy»
 «Press Your Luck (Pollution Recall)»
 «Relax»
 «Relentless»
 «Say Something Sayable»
 «Space Invader Interlude»
 «Summer Of Bipolar Love»
 «Tale To Tell»
 «Unacceptable Interlude»
 «Until The End»
 «Venomous (LBGC)»
 «When It Rains»

См. также 
 «All in the Family» — песня, сочинённая и написанная американской нью-метал группой Korn и вокалистом Limp Bizkit Фредом Дёрстом.

Примечания 

Limp Bizkit